South Stream kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 South Stream (vattendrag i Antarktis),

Övrigt 
 South Stream var en planerad naturgasledning mellan Ryssland och Bulgarien genom Svarta havet.

Robotskapade Antarktisförgreningar